В даном списке представлены премьер-министры украинских государств с 1917 года и до настоящего времени.

После Первой мировой войны и распада Российской империи, Австро-Венгрии и Царства Польского на территории современной Украины стали появляться государственные образования, стремящиеся к независимости и отказывающиеся признавать власть монархий.

С 1917 года на территории современной Украины в разное время существовали следующие правительственные органы следующих государств: Генеральный секретариат Центральной рады и Совет народных министров Украинской Народной Республики, Совет министров Украинской державы, Правительство Западно-Украинской Народной Республики, Мусульманский исполнительный комитет Крымской Народной Республики, Правительство Карпатской Украины, Совет народных комиссаров Одесской Советской Республики, Совет народных комиссаров Донецко-Криворожской советской республики, Народный секретариат, Временное рабоче-крестьянское правительство Украины, Совет Народных Комиссаров УССР, Совет Министров УССР, Кабинет министров Украины.

Главы всех вышеперечисленных органов представлены в данном списке.

Курсивом обозначены исполняющие обязанности.

Государства, образовавшиеся после Первой мировой войны

Украинская народная республика и Украинская держава

Другие государства

Советские государства

Украина

Временная шкала

См. также 
 Список правительств Украины
 Список правителей Украины
 Президент Украины
 Список председателей Верховной рады Украины

Примечания

Ссылки 

 «Уряди України» на Правительственном портале

Правители Украины

Правительство Украины
Украина
Списки персоналий Украины